Paifang (牌坊) lub pailou (牌楼) – tradycyjny element chińskiej architektury w formie bramy

Jednostki podziału administracyjnego:
 Pailou (牌楼镇) – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w prowincji Hubei, w prefekturze miejskiej Jingmen, w dzielnicy Dongbao
 Pailou (牌楼镇) – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w prowincji Liaoning, w prefekturze miejskiej Anshan, na terytorium miasta na prawach powiatu Haicheng
 Pailou (牌楼镇) – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w prowincji Anhui, w prefekturze miejskiej Chizhou, w dzielnicy Guichi
 Pailou (牌楼镇) – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w prowincji Hunan, w prefekturze miejskiej Huaihua, w powiecie Zhongfang
 Pailou (牌楼乡) – gmina w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Chengde, w powiecie autonomicznym Weichang
 Pailou (牌楼乡) – gmina w Chinach, w prowincji Hunan, w prefekturze miejskiej Chenzhou, w powiecie Anren
 Pailou (排楼乡) – gmina w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Guang’an, w powiecie Yuechi
 Pailou (牌楼街道) – osiedle w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Neijiang, w dzielnicy Shizhong
 Pailou (牌楼街道) – osiedle w Chinach, na terytorium miasta wydzielonego Chongqing, w dzielnicy Wanzhou
 Pailou (牌楼街道) – osiedle w Chinach, w prowincji Jiangsu, w prefekturze miejskiej Xuzhou, w dzielnicy Gulou